Etla es un topónimo de origen náhuatl que significa lugar donde abundan los frijoles. En el estado mexicano de Oaxaca se puede referir a:

Asunción Etla, localidad del estado de Oaxaca;
Distrito de Etla, distrito del estado de Oaxaca;
Municipio de Guadalupe Etla, municipio del estado de Oaxaca;
Guadalupe Etla, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Nazareno Etla, municipio del estado de Oaxaca;
Nazareno Etla, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Reyes Etla, municipio del estado de Oaxaca;
Reyes Etla, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de San Agustín Etla, municipio del estado de Oaxaca;
San Agustín Etla, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
San Gabriel Etla, localidad del estado de Oaxaca;
San Lázaro Etla, localidad del estado de Oaxaca;
San Miguel Etla, localidad del estado de Oaxaca;
Municipio de San Pablo Etla, municipio del estado de Oaxaca;
San Pablo Etla, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Santa Martha Etla, localidad del estado de Oaxaca;
Santiago Etla, localidad del estado de Oaxaca;
Municipio de Soledad Etla, municipio del estado de Oaxaca;
Soledad Etla, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Villa de Etla, municipio del estado de Oaxaca;
Villa de Etla, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;